

Окружна — пасажирська платформа Савеловського напрямку МЗ.
 Окружна — пасажирська платформа Московського центрального кільця.
 «Окружна» — станція Московського метрополітену.

Окружна — село в окрузі Пряшів Пряшівського краю.

Прізвище 

 Окружна Світлана Артемівна ( 1947) — народна артистка Білорусі (1991), член Ради Республіки Національного зборів Республіки Білорусь (2000—2008).